Bronx steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bronx, Stadtbezirk von New York City
 Bronx (Idaho), im Bonner County
 Bronx (Wyoming), im Sublette County
 Bronx River Houses
 Bronx (Bogota), Stadtviertel in Bogota

sowie in der offiziellen Liste der Kulturdenkmale in den Vereinigten Staaten (National Register of Historic Places) gelisteten Objekten:
 Bronx Borough Courthouse, in New York, New York, ID-Nr. 82003344
 Bronx Central Annex-U.S. Post Office, in New York, New York, ID-Nr. 80002584
 Bronx County Courthouse, in New York, New York, ID-Nr. 83001636
 Bronx River Parkway Reservation, in Bronxville, New York, ID-Nr. 90002143

Sonstiges:
 Bronx (Cocktail), Shortdrink aus Gin, Wermut und Orangensaft, siehe Cocktail#Bekannte Cocktails
 The Bronx (Film), Spielfilm aus dem Jahr 1981
 The Bronx (Band), US-amerikanische Punkrock Band
 Bronx River, Fluss durch den Stadtbezirk Bronx in New York City